Název Horovce má více obcí:
 Horovce (okres Michalovce) – obec v okrese Michalovce na Slovensku
 Horovce (okres Púchov) – obec v okrese Púchov na Slovensku